У́лица Су́рикова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь великого русского художника В. И. Сурикова или великого русского поэта И. З. Сурикова.

Белоруссия 
 Улица Сурикова — улица в Минске.

Россия 
 Улица Сурикова — улица в Абакане.
 Улица Сурикова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Сурикова — улица в Иркутске.
 Улица Сурикова — улица в Кирове.
 Улица Сурикова — улица в Красноярске.
 Улица Сурикова — улица в Липецке.
 Улица Сурикова — улица в Москве.
 Улица Сурикова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Сурикова — улица в Новосибирске.
 Улица Сурикова — улица в Пензе.
 Улица Сурикова —  улица в Хабаровске

Туркмения 
 Улица Сурикова — улица в Ашхабаде.

Украина 
 Улица Сурикова — улица в Днепре.
 Улица Сурикова — улица в Донецке.
 Улица Сурикова — улица в Одессе.
 Улица Сурикова — улица в Полтаве.